Coșeni se poate referi la:

 Localități din România
 Coșeni - localitate din județul Covasna
 Localități din Republica Moldova
 Coșeni - localitate din raionul Ungheni

Toponime românești